Horschelt ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Horschelt (1829–1871), deutscher (Orient-)Maler